|-
| 144701 - ||  || 13 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144702 - ||  || 9 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144703 - ||  || 9 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144704 - ||  || 10 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144705 - ||  || 12 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144706 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144707 - ||  || 12 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144708 - ||  || 13 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144709 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144710 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144711 - ||  || 12 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144712 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144713 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144714 - ||  || 13 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144715 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144716 - ||  || 13 aprilie 2004 ||  || 
|-
| 144717 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144718 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144719 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144720 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144721 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144722 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144723 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144724 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144725 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144726 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144727 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144728 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144729 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144730 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144731 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144732 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144733 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144734 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144735 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144736 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144737 - ||  || 15 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144738 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144739 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144740 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144741 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144742 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144743 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144744 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144745 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144746 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144747 - ||  || 15 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144748 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144749 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144750 - ||  || 15 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144751 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144752 Plunge || 2004 HK || 16 aprilie 2004 ||  || , 
|-
| 144753 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144754 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144755 - ||  || 16 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144756 - ||  || 16 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144757 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144758 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144759 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144760 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144761 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144762 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144763 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144764 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144765 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144766 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144767 - ||  || 20 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144768 - ||  || 20 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144769 - ||  || 19 aprilie 2004 ||  || 
|-
| 144770 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144771 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144772 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144773 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144774 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144775 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144776 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144777 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144778 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144779 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144780 - ||  || 21 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144781 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144782 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144783 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144784 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144785 - ||  || 22 aprilie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 144786 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144787 - ||  || 23 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144788 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144789 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144790 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144791 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144792 - ||  || 21 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144793 - ||  || 22 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144794 - ||  || 22 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144795 - ||  || 22 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144796 - ||  || 22 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144797 - ||  || 23 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144798 - ||  || 23 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144799 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144800 - ||  || 23 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-